Prea ima više značenja:
 Prea, Caserta
 Prea, Cuneo